Yara ist:
 Yara (Film), Film von Yılmaz Arslan
 Yara (Fluss), Fluss auf Kuba
 Yara (Kuba), Stadt auf Kuba
 Yara International, norwegisches Unternehmen der Düngemittelbranche und Europas größter Hersteller von AdBlue
 Yara (Gattung), Käfergattung der Hydroscaphidae
 Yara (Name), weiblicher Vorname

Yara ist der Name folgender Personen:
 Yara (Sängerin) (* 1983), libanesische Sängerin
 Baba Yara (1936–1969), ghanaischer Fußballspieler

YARA steht für:
 YARA, eine Malware-Beschreibungssprache (zur Identifizierung und Klassifizierung von Schadsoftware)

Siehe auch:
 Yara-ma-yha-who
 Iara
 Jara
 Yarra

Abkürzung